Николя Делоне или де Лоне (; ,  — , ) — французский ювелир, золотых дел мастер. Наряду с Клодом Балленом Старшим и его племянником Клодом Балленом Младшим являлся одним из самых выдающихся ювелиров времен "большого стиля" короля Людовика XIV, а затем и стиля рококо.

В 1677 женился на сестре Клода Баллена и по заключённому контракту два года должен был работать в его мастерской. Испытал влияние К. Баллена. С годами стал признанным мастером ювелирного искусства. Был одним из основных поставщиков королевского двора Франции. По заказу Людовика XIV  изготавливал дорогую мебель из литого серебра, золотую и серебряную посуду, канделябры, ювелирные изделия. В ноябре 1696 года назначен директором монетного двора. С 1724 года работал над большим парадным столовым сервизом для Людовика XV в новом тогда рокайльном стиле. После смерти мастера в 1727 году все его работы продолжал Тома Жермен. Некоторые произведения Николя Делоне хранятся в парижском Лувре.

Примечания

Ссылки 
 Stoup. Department of Decorative Arts: 17th century Работы Н. Делоне
 Harvard Art Museums

Деятели искусства Франции
Ювелиры XVIII века
Ювелиры XVII века
Ювелиры Франции